Хаджи́-Ума́р (Хаджиумар) Джио́рович Ма́мсуров (; ) — советский военачальник, участник Гражданской войны в Испании, советско-финской войны, Великой Отечественной войны. Первый заместитель начальника ГРУ (1957—1968). Герой Советского Союза (29.05.1945). Генерал-полковник (27.04.1962).

Молодость, гражданская война, 1920-е годы 
Осетин, родился  в селении Ольгинском (ныне — Правобережного района Северной Осетии) в крестьянской семье.

В Красной Армии с июня 1918 года. Участник Гражданской войны. Служил красноармейцем отдельного отряда при Владикавказском совете депутатов, затем в Горской сотне при штабе 11-й армии. Участвовал в ожесточенных сражениях на Северном Кавказе против войск генералов А. И. Деникина и А. Г. Шкуро. После поражения красных войск под Пятигорском и Кисловодском и при отступлении их к Астрахани в декабре 1918 года тяжело заболел тифом. Скрывался у родственников в горах, с июня 1919 года воевал в красных партизанских отрядах в Осетии, Чечне и Ингушетии. После прихода красных войск на Северный Кавказ в марте 1920 года служил проводником в 169-м и в 111-м стрелковых полках, затем — сотрудник оперативной группы Терской областной ЧК, инструктор Владикавказского окружного комитета ВКП(б) и областной ЧК. В феврале 1921 года зачислен политбойцом в особый отдел 11-й армии и участвовал в советско-грузинской войне. После её окончания в марте 1921 года направлен учиться в Москву.

В 1923 году окончил Коммунистический университет трудящихся Востока имени И. В. Сталина (Москва). В 1924 году окончил Окружную военно-политическую школу имени К. Е. Ворошилова Северо-Кавказского военного округа, оставлен в ней преподавателем. Член ВКП(б) с 1924 года. В составе сводных отрядов курсантов этой школы участвовал в подавлении бандитизма в Чечне (август-сентябрь 1925), в Дагестане (сентябрь-октябрь 1926). С мая 1927 года — помощник военкома Отдельного сводного национального кавалерийского полка Северо-Кавказского ВО, с сентября 1927 — военком отдельного Дагестанского национального кавалерийского дивизиона, с мая 1929 — военком Отдельного национального кавалерийского полка имени С. Орджоникидзе, вместе с которым в 1930 году вновь участвовал в операциях против бандитизма в Чечне.

1930—1940-е годы 
Во время службы в этом полку в 1931 году сдал экстерном экзамен за курс военной школы, в 1932 году окончил Курсы усовершенствования политического состава при Военно-политической академии РККА имени Н. Г. Толмачева (Ленинград). После их окончания ещё год служил на прежней должности в том же полку.

С марта 1933 по февраль 1935 года командовал отдельным эскадроном и отдельным разведывательным дивизионом в 1-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа (Казань).

В 1935 году окончил разведывательные курсы при Разведывательном управлении РККА (Москва), после их окончания служил секретарём уполномоченного в Разведупре РККА.

Под псевдонимом «полковник Ксанти» участвовал в Гражданской войне в Испании с октября 1936 по сентябрь 1937 года. Военный советник штаба республиканской армии, советник Б. Дурутти и руководитель отрядов «герильерос» (диверсантов, «14-й корпус»). Участник обороны Мадрида. В советской и российской литературе встречаются утверждения о том, что Мамсуров послужил прототипом одного из героев романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол»: Илья Эренбург полагал, что «многое из того, что Хемингуэй рассказал в романе „По ком звонит колокол“ о действиях партизан, он взял со слов Хаджи», а Роман Кармен утверждал, что «два вечера Эрнест Хемингуэй просидел с ним в отеле „Флорида“ и впоследствии сделал смелого Хаджи прообразом одного из героев романа». Однако биограф Мамсурова М. Болтунов отмечает, что «Хемингуэй наделил чертами Хаджи Мамсурова многих героев своего романа», но о прямом его изображении в книге речь не идёт.

В апреле 1938 года назначен начальником спецотделения «А» Разведупра РККА, с мая 1939 года — начальник спецотдела в 5-м Управлении РККА.

Участвовал в советско-финской войне 1939—1940 годов, будучи откомандирован на фронт на должность начальника оперативной группы Разведывательного управления при штабе Северо-Западного фронта. В январе 1940 года назначен командиром отдельной лыжной бригады, сформированной из ленинградских спортсменов. Провёл несколько рейдов по тылам финских войск. После войны вернулся на прежнюю должность, в сентябре 1940 года направлен на учёбу и в мае 1941 года окончил Курсы усовершенствования командного состава при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.

Великая Отечественная война 
С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. С 24 июня находился в распоряжении Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова, вместе с которым был направлен на Западный фронт. Там майор Мамсуров 4 июля 1941 года по приказу Сталина арестовал командующего Западным фронтом генерала армии Д. Г. Павлова и 8 июля доставил его в Москву. Через несколько дней также вместе с Ворошиловым убыл в Ленинград, где был зачислен в распоряжение Военного совета Северо-Западного фронта (затем Северного фронта) и занимался вопросами организации партизанского движения в немецком тылу. С августа 1941 года временно исполнял должность командира 311-й стрелковой дивизии 48-й армии после снятия с должности её командира И. С. Гогунова.

С октября 1941 года — начальник разведывательного отдела Резервного фронта, после его расформирования с ноября — в Москве, начальник особой оперативной группы Главного разведывательного управления Генерального штаба РККА.

В январе 1942 года по личной просьбе направлен в войска и назначен командиром 114-й кавалерийской дивизии, формировавшейся в Северо-Кавказском военном округе (Грозный). С мая 1942 года — заместитель командира 7-го кавалерийского корпуса на Брянском фронте. С августа 1942 года — помощник начальника и начальник оперативного отдела Центрального штаба партизанского движения в Москве. С января 1943 года — заместитель начальника 2-го управления Главного разведывательного управления.

С марта 1943 года — вновь на фронте, где до конца войны командовал 2-й гвардейской Крымской кавалерийской дивизией (1-й гвардейский кавалерийский корпус). Воевал во главе дивизии на Юго-Западном фронте, с сентября 1943 — на Воронежском фронте, с октября 1943 — на 1-м Украинском фронте. Участвовал в битве за Днепр (Киевская наступательная и Киевская оборонительная операции), в Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской, Висло-Одерской, Нижне-Силезской наступательных операциях. Дивизия под его командованием считалась одним из лучших кавалерийских соединений РККА, получила множество наград.

Командир 2-й гвардейской Крымской кавалерийской дивизией (1-й гвардейский кавалерийский корпус) гвардии генерал-майор Мамсуров особенно отличился в Берлинской операции. С вводом в бой в середине апреля 1945 года на Дрезденском направлении дивизия умелыми действиями в тылу противника нанесла ему большой урон и освободила два гитлеровских концентрационных лагеря (около 16 тысяч человек). 22 апреля дивизия вышла к реке Эльба и форсировала её у города Мейсен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, гвардии генерал-майору Хаджи-Умару Джиоровичу Мамсурову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Военным Советом 1-го Украинского фронта он был назначен командиром батальона в сводном полку фронта, с которым 24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы.

Генерал-майор (13.11.1943).

После войны 

После войны продолжал службу в армии, командуя той же дивизией. С августа 1946 по март 1947 года — командир 3-й отдельной гвардейской Евпаторийской стрелковой бригады Московского военного округа в Брянске. Затем был направлен на учёбу.

В 1948 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С декабря 1948 года — командир 27-й механизированной дивизии 38-й армии Прикарпатского военного округа. С февраля 1951 года — командир 27-го стрелкового корпуса 13-й армии Прикарпатского ВО. С июня 1955 по июль 1957 года — командующий 38-й армией Прикарпатского ВО. В октябре-ноябре 1956 года во главе армии участвовал в подавлении восстания в Венгрии, её войска были введены на венгерскую территорию и заняли восточные районы страны. Гвардии генерал-лейтенант (3.08.1953).

С октября 1957 по 1968 год — начальник Центра особого назначения, одновременно с октября этого года — первый заместитель начальника ГРУ Генштаба Вооружённых Сил. С именем генерала Мамсурова связана внезапная отставка Г. К. Жукова с поста министра обороны в 1957 году. Согласно выступлению М. А. Суслова на пленуме ЦК КПСС 28 октября 1957 года:

Недавно Президиум ЦК узнал о том, что товарищ Жуков без ведома ЦК принял решение организовать школу диверсантов в две с лишним тысячи слушателей… О её организации должны были знать только три человека: Жуков, Штеменко и генерал Мамсуров, который был назначен начальником этой школы. Но генерал Мамсуров как коммунист счел своим долгом информировать ЦК об этом незаконном действии министра.

Эта версия событий оспаривается рядом специалистов — например, журналистом Л. Млечиным, полагающим, что «генерал всего лишь обратился в отдел административных органов ЦК КПСС с резонным вопросом, почему так долго его не утверждают в должности», однако те сотрудники, с которыми он имел дело, были не осведомлены о планах Жукова, а высшее руководство просто воспользовалось этой ситуацией как поводом для удаления маршала.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 Герой Советского Союза (29.05.1945),
 три ордена Ленина (03.01.1937, 29.05.1945, 05.11.1946),
 пять орденов Красного Знамени (21.06.1937, 21.05.1940, 03.11.1944, 20.06.1949, 22.02.1968),
 орден Кутузова I степени (18.12.1956),
 орден Суворова II степени (13.11.1943),
 орден Отечественной войны I степени (20.09.1944),
 медали СССР,
 иностранные ордена и медали.

Память 

 Мамсурову посвящён документальный фильм «У времени в стременах» (реж. Александр Берлин, 2003).
 Его именем названы улицы во Владикавказе, Грозном, Беслане, Луцке, Цхинвале.
 В селении Ольгинском Правобережного района Северной Осетии, где родился и вырос Мамсуров, открыт мемориальный дом-музей. Там же, во дворе средней школы, установлен памятник.
 О Мамсурове сложена осетинская героическая песня: музыка Дудара Хаханова, слова Гиго Цагараева.
 В 2015 году Мамсурову в Испании открыт памятник в пригороде Мадрида (скульптор Заурбек Дзанагов, архитектор Заурбек Бугулов).
 В 2015 году средней школе № 42 во Владикавказе присвоено имя Хаджи-Умара Джиоровича Мамсурова.
 19 мая 2017 года памятник Мамсурову открыт в Аджимушкае (скульптор С. Т. Тавасиев, архитектор С. Дзантиев).
 В 2913 году по адресу Новинский бульвар, д. 18. стр. 1, где он жил в 1958—1968 гг., была открыта памятная доска.

См. также 
 Мамсуровы.
 Список Героев Советского Союза (Северная Осетия).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Батыров У. А. Гордость Осетии. — М.: Мегапир, 2005. — 286 с. ISBN 5-98501-017-1. («Посвящается светлой памяти И. Плиева, Г. Хатагурова, Х-У. Д. Мамсурова»).
 Болтунов М. Е. Разведчики, изменившие мир / Михаил Болтунов. - Москва : Алгоритм, 2009. - 269,[2] с. ; 21 см. - (Щит и меч : к 90-летию ВЧК). - ISBN 978-5-9265-0606-5 (в пер.).
 Болтунов М. Е. Тайная война разведупра. — М.: Вече, 2016. — 317 с. — (Гриф секретности снят).; ISBN 978-5-4444-4686-7.
 Глушко Н. И. Наш комдив: [О Мамсурове Х. Д. ]. — Орджоникидзе: Ир, 1988. — 87 с.
 Колпакиди А. И. ГРУ в Великой Отечественной войне. — М.: Яуза: Эксмо, 2010. — 608 с. — (ГРУ) — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-41251-8.
 
 Лота В. И. Сорвать «Эдельвейс»: советская военная разведка в битве за Кавказ (1942—1943). — М.: Кучково поле, 2010. — 590 с. — (Тайны спецслужб).; ISBN 978-5-9950-0081-5. — С.420—425.
 Север А., Колпакиди А. Спецназ ГРУ: самая полная энциклопедия. — М.: Эксмо: Яуза, 2012. — 861 с. — (Большая энциклопедия Спецназа).; ISBN 978-5-699-55864-3. — С.267—271.
 Генералы Великой Победы: Исса Плиев, Георгий Хетагуров, Хаджи-Умар Мамсуров. — Владикавказ: Ир, 2014. — 110 с. ISBN 978-5-7534-1390-1.
 Мамсуров Х. Д. // Военно-исторический архив. — 2008. — № 10. — С.5—6.

Ссылки 
 
 Биография на сайте клуба «Память».
 Статья Ю. Ф. Гаврюченкова на сайте «Литсовет».
 Хаджи-Умар Мамсуров по итогам проекта «Наше достояние» попал в тройку самых знаменитых осетин.
 Биография Хаджиумара Мамсурова на сайте Осетинского радио и телевидения.

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники советско-грузинской войны
Советские военные специалисты в Испании
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Участники Парада Победы
Участники подавления Венгерского восстания 1956 года
Чекисты
Разведчики СССР
Сотрудники ГРУ
Выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Прототипы литературных персонажей
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Делегаты XX съезда КПСС